

Славеєво () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Славеєво () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Івайловград.